Гомогенність (від  — рівний, однаковий +  — рід) — однорідність:
 Гомогенність (математика)
 Гомогенність (фізика)
 Гомогенна система — однорідна суміш у  фізиці й у фізичній хімії
 Гомогенність — в аналітичній хімії — ступінь, з яким дана властивість чи складова рівномірно розподілені в матеріалі.